Franciaország
Sauzet, település Drôme megyében
Sauzet, település Gard megyében
Sauzet, település Lot megyében